Шахр Ходро () — иранский футбольный клуб из города Мешхед, который является вторым по величине городом Ирана после Тегерана. Основан в 2007 году как «Падиде», в настоящее время участвует в Про-лиге, которая является главной футбольной лигой Ирана. Один из трёх сильнейших клубов Мешхеда, наряду с «Абумослем» и «Паям».

История 

После окончания сезона 2012/2013 клуб Лиги Азадеган «Мес Сарчешме» был продан в июле 2013 года холдинговой компании «Падиде Шандиз» (), занимающейся строительством, туризмом и ресторанным бизнесом. Новые владельцы клуба переместили его из Кермана в Мешхед. «Падиде» занял место «Мес Сарчешме» в Лиге Азадеган, и в первом же сезоне смог добиться продвижения в Про-лигу, заняв 1-е место в своей группе. Перед своим дебютом в главной иранской лиге, «Падиде» сделал ряд громких на местном уровне приобретений, подписав нападающего Резу Энаяти и сербского защитника Милана Йовановича.

Достижения 
 Лига Азадеган чемпионата Ирана:
 Победитель (2): 2010/11, 2013/14
 Второй дивизион чемпионата Ирана:
 Победитель (1): 2008/09

Статистика выступлений

Домашний стадион 
С момента своего основания, клуб проводил свои домашние матчи на стадионе «Самен», вмещающий 35 тысяч зрителей. На данном стадионе проводит свои домашние матчи заклятый соперник «Падиде» — «Абумослем», который также является и основным хозяином данного стадиона. В 2016 году был построен и открыт стадион «Эмам Реза», вмещающий 35 тысяч 800 зрителей, и «Падиде» переехал на этот стадион.

Текущий состав 
Состав команды по состоянию на лето 2016 года.

Главные тренеры

Известные игроки 

  Баходир Насимов
  Вараздат Ароян
  Зоран Кнежевич
  Милан Йованович
  Игорь Прахич
  Дрисса Диаррассуба
  Шахаб Гордан
  Моин Аббасиян
  Ахмад Аленаме
  Кейван Амраи
  Вахид Асгари
  Хоссейн Бадамаки
  Гулямреза Энаяти
  Мехди Хейри
  Реза Насехи
  Акбар Садеги
  Бахман Тахмасеби

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба на persianleague.com

Футбольные клубы Ирана
Спорт в Мешхеде
Спорт в Иране в 2007 году